Казымов — фамилия; имеет женскую форму Казымова. Образована от имени Казим ( — молчаливый, сдерживающий свой гнев).

Известные носители 
 Казымов, Джавад Магомед оглы (род. 1994) — азербайджанский футболист, полузащитник.
 Казымов, Махаббат Аллахверди оглу (1953—2014) — азербайджанский певец, заслуженный артист Азербайджана.

 Казымова, Алина Александровна (род. 1998) — российская женщина-борец вольного стиля, призёр чемпионатов России, мастер спорта России.

См. также